

Patronymes 
Somov (masculin ; ) ou Somova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alina Somova (1986-), danseuse russe
 Constantin Somov (1869-1939), peintre russe
 Mikhaïl Somov (1908-1973), océanologue et explorateur russe

Patronyme russe